Algonquin – nome anglosassone della popolazione degli Algonchini 
 Algonquin – villaggio statunitense della Contea di McHenry, Illinois
 Algonquin – census-designated place statunitense della Contea di Dorchester, Maryland
 Hotel Algonquin – hotel di New York